KVM eller kvm har flere betydninger:
 kvm - kvadratmeter forkortet
 Kernel-based Virtual Machine - en virtualiseringsløsning som forvandler Linux-kernen til en hypervisor
 K virtual machine - for Java
 KVM-switch - (keyboard, video monitor og mouse switch) en hardware enhed som kan styre flere computere ved at skifte KVM-udstyr mellem dem
 Rackmonteret KVM - en computer input/output enhed som tilbyder kombinationen af et keyboard, video monitor og mouse - med en indbygget KVM switch og typisk med mulighed for flere ekstra KVM switche